În fonetică, se numesc consoane labiodentale acele consoane pronunțate prin acțiunea buzei inferioare și a incisivilor superiori; ele reprezintă una din categoriile de sunete clasificate după locul de articulare.

În limba română standard există două consoane labiodentale, diferențiate după caracterul sonor sau surd:

 : consoană fricativă labiodentală surdă;
 : consoană fricativă labiodentală sonoră;

Labiodentală, Consoană